Karlsöarna (Karlsinseln) ist die Bezeichnung für zwei Inseln an der Westküste von Gotland in der Ostsee:

 Stora Karlsö (Große Karlsinsel)
 Lilla Karlsö (Kleine Karlsinsel)